Это список менеджеров профессиональной бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкиз», расположенной в городе Нью-Йорк (штат Нью-Йорк, США), и выступающей в Восточном дивизионе Американской лиги Главной лиги бейсбола. В бейсболе менеджером называют главного тренера клуба в чьи обязанности входит разработка стратегии команды, а также он является лидером в клубе как на поле, так и вне его. «Янкиз» были основаны в 1901 году под названием «Балтимор Ориолс» (не имеют отношения к нынешней одноимённой команде) и за время своего существования в клубе работало 34 разных менеджера. В настоящее время менеджером «Янкиз» является Аарон Бун, генеральным менеджером — Брайан Кэшмен, а владельцами клуба — Хэл и Хэнк Штайнбренеры.

Первым менеджером клуба был Джон Макгро, который руководил командой полтора сезона, после чего перешёл в «Нью-Йорк Джайентс». В 1903 году команда переехала из Балтимора в Нью-Йорк, где стала выступать под названием «Нью-Йорк Хайлендерс». После переезда первым менеджером клуба стал Кларк Гриффит, который занимал этот пост с 1903 по 1908 год. Следующим менеджером, занимавшим этот пост более трёх сезонов, был Миллер Хаггинс. Хаггинс возглавил команду в 1918 году и за время своего руководства привёл «Янкиз» к шести чемпионским титулам в Американской лиге и трём победам в Мировой серии. Всего под его руководством «Янкиз» одержали 1067 побед в регулярном чемпионате, что является четвёртым показателем среди всех менеджеров клуба.

Ещё несколько менеджеров в истории «Янкиз» также провели большую часть карьеры в команде. Джо Маккарти был менеджером «Янкиз» с 1931 по середину сезона 1946 года. Под его руководством клуб восемь раз становился чемпионом Американской лиги и семь раз побеждал в Мировой серии. Вместе с «Янкиз» он одержал 1460 побед в регулярном чемпионате, потерпев поражение в 867 матчах. Кейси Стенгел руководил командой с 1949 по 1960 год, приведя клуб к десяти чемпионским титулам в Американской лиге и к семи победам в Мировых сериях. После ухода Стенгеля из команды его место занял Ральф Хоук, который занимал этот пост с 1961 по 1963 год. С Хоуком «Янкиз» в каждом сезоне становились чемпионами Американской лиги и дважды побеждали в Мировой серии. В 1966 году Хоук второй раз занял пост менеджера и проработал в команде до 1973 года.

С 1974 по 1995 год ни один из менеджеров «Янкиз» не занимал эту должность хотя бы три полных сезона. С 1996 по 2007 года менеджером «Янкиз» был Джо Торри и под его руководством клуб в каждом сезоне выходил в плей-офф, выиграл шесть титулов чемпиона Американской лиги и четыре Мировых серии. Его 1173 победы являются вторым показателем в истории клуба. Ему также принадлежит рекорд клуба по количеству выходов в плей-офф, количеству побед и поражений в играх плей-офф. Торри дважды становился менеджером года Американской лиги в 1996 и 1998 годах. Его предшественник, Бак Шоуолтер, также становился менеджером года в 1994 году. Торри покинул клуб по окончании сезона 2007 года, а его место занял Джо Джирарди, который руководил «Янкиз» до конца сезона 2018 года.

Несколько менеджеров «Янкиз» руководили командой несколько сроков. Билли Мартин пять раз становился менеджером клуба. Перед его смертью в 1989 году ходили слухи, что он в шестой раз может стать менеджером команды, если клуб плохо проведёт сезон 1990 года. Йоги Берра, Хоук, Боб Лемон, Джин Майкл, Лу Пинелла и Дик Хоузер руководили командой по два раза. Первый срок Хоузера в 1978 году длился всего одну игру. Он занимал должность исполняющего обязанности менеджера между увольнением Мартина и приходом в команду Лемона. Хоузер также руководил клубом в сезоне 1980 года и сумел вывести «Янкиз» в плей-офф, однако, после того, как команда не вышла в Мировую серию, был уволен. Под руководством Хоузера клуб одерживал победу в 63,2 % матчей, что является рекордом клуба.

Менеджеры 

 Статистика представлена на конец сезона 2018 года

Менеджеры, проработавшие несколько сроков в команде

Комментарии 

  Порядковый номер менеджеров. Если менеджер проработал несколько сроков в клубе, то он считается только один раз.
  Во время сезона 1978 года «Янкиз» выступали под руководством трёх менеджеров: Билли Мартина, Дика Хоузера и Боба Лемона. В играх плей-офф руководил командой Лемон, поэтому выход в плей-офф, чемпионство в лиги и победа в Мировой серии засчитывается ему.
  В сезоне 1981 года «Янкиз» выступали под руководством двух менеджеров: Джина Майкла и Боба Лемона. В играх плей-офф руководил командой Лемон, поэтому выход в плей-офф, чемпионство в лиги и победа в Мировой серии засчитывается ему.
  В 1994 году Бак Шоуолтер стал менеджером года.
  Джо Торри становился менеджером года в 1996 и 1998 годах.

Примечания

Ссылки 
 New York Yankees Managers на сайте Baseball-Almanac
 New York Yankees Managers на сайте Baseball-reference.com
 

Нью-Йорк Янкиз
Нью-Йорк Янкиз